Эйприл Блэр () - американский писатель и продюсер кино и телевидения. Она написала сценарии к фильмам "Рождественское ограбление" (2007), "Кинозвезда в погонах" (2008), "Лимонадный рот" (2011) и сериалу "Уэнздей" (2022). Блэр написала также сценарий фильма "Монте-Карло" (2011) в соавторстве с Томасом Безуча.

В 2011 году Блэр спродюсировала сериал "В стиле Джейн" на телеканале Freeform, в в 2018 - сериала "Настоящий американец". В 2021 году она начала писать сценарии для сериала "Сплетница".

Блэр замужем за Джеком Уайнером.

Примечания 

Телепродюсеры США
Телесценаристки США
Сценаристки США XXI века
Женщины США XXI века